La sigla VP puede referirse a:

 Vivienda Protegida, una figura para la clasificación de viviendas en España.
 Voz Propia, grupo musical peruano.
 Ventura Plaza, centro comercial ubicado en Cúcuta, Colombia.
 Vicepresidente.
 VP, sello discográfico.
 Voluntad Popular, partido político venezolano.

Siglas